Модерни́зм в изобрази́тельном иску́сстве — совокупность художественных течений, характеризующихся нарушением классических изобразительных форм, установлением нового и утверждением радикальных художественных принципов. Относится к середине XX века; иногда временные рамки расширяют с 1860-х по 1970-е годы. Затрагивает как изобразительный стиль, так и содержание искусства; его определяют как своеобразную философию и новую форму художественного мышления.

Наиболее заметными течениями в рамках классического модернизма принято считать фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм. Также к модернистским течениям относят более ранние импрессионизм и постимпрессионизм и более поздние — оп-арт, кинетическое искусство. Классический модернизм, как правило, использовал абстрактную форму, поэтому абстрактную живопись часто считают одним из наиболее характерных примеров модернизма. В то же время модернизм не ограничен абстрактными принципами и многие его канонические примеры были созданы в рамках фигуративной живописи.

Условной датой начала модернизма называют 1863 год — год открытия в Париже «Салона отверженных», куда вошли работы художников, не принятых к участию в официальном Парижском салоне. В широком смысле модернизм — «другое искусство», главной целью которого является создание произведений, основанных на внутренней свободе, особом видении мира и формирующих новый изобразительный язык, где важной составляющей становится вызов устоявшимся художественным канонам.

История модернизма в живописи

XIX век 

В настоящий момент не существует единого мнения, какой именно момент следует считать отправной точкой современного искусства, так же как не существует чётких стилистических и хронологических границ модернизма. Несмотря на то, что принципы современной скульптуры и архитектуры складываются в конце XIX века, начало современной живописи можно отнести к более раннему времени.

Одной из условных дат возникновения современного искусства иногда называют 1863 год, когда Эдуард Мане выставил в Салоне отверженных в Париже свою картину Завтрак на траве (Le déjeuner sur l’herbe). В некоторых случаях датой начала нового искусства определяют 1855, когда Гюстав Курбе представил картину «Мастерская художника», или 1784, когда Жак-Луи Давид завершил работу над Клятвой Горациев. По словам историка-искусствоведа Х. Г. Арнасона: «Каждая из этих дат имеет значение для развития современного искусства, но ни одна категорически не обозначает нового начала… Постепенная метаморфоза произошла в течение ста лет».

Также широко распространено мнение, что основные идеи и принципы современного искусства складываются ещё в XVII веке, на заре искусства Нового времени. Концепции, которые в конечном итоге привели к формированию современного искусства, можно проследить и в рамках Эпохи Просвещения, и в XVII веке. Например, критик и теоретик современного искусства Клемент Гринберг считал Иммануила Канта «первым настоящим Модернистом». В то же время Гринберг обращал внимание на разницу художественных программ модернизма и искусства XVIII века: «Эпоху Просвещения критиковали со стороны … Модернизм критикуется изнутри».

Важным рубежом в формировании современного искусства можно считать Французскую революцию 1789 года. Она обозначила новые принципы, привела к формированию новых институций, представила новые социальные и политические реалии. Искусствовед Эрнст Гомбрих называл новое искусство «самосознанием, которое заставило людей выбирать стиль своего здания, также как человек выбирает узор своих обоев».

Идеи, связанные с принципами современного искусства, складывались в рамках романтизма, реализма и импрессионизма. Стилистические и смысловые формы классического модернизма формировались под влиянием постимпрессионизма и символизма, которые можно считать непосредственными предшественниками и частью традиции современного искусства.

Начало XX-го века 
Среди арт-движений, получивших активное развитие в первом десятилетии XX века, были фовизм, кубизм, экспрессионизм и футуризм.

В период между 1910 годом и окончанием Первой мировой войны и после расцвета кубизма в Париже возникло несколько движений. Джорджо де Кирико переехал в июле 1911 года в Париж, где присоединился к своему брату Андреа (поэт и художник, известный как Альберто Савинио). Через своего брата он познакомился с Пьером Лапрадом, членом жюри Осеннего салона, где выставлял ряд своих картин: «Загадка Оракула», «Загадка полудня» и «Автопортрет». В 1913 году он выставил свои работы в Салоне Независимых и Осеннем салоне, и его работы заметили Пабло Пикассо, Гийом Аполлинер и другие видные художники. Его неотразимые и загадочные картины считаются важным фундаментом для формирования сюрреализма. «Песня любви» (1914) — одно из самых известных произведений де Кирико и является ранним примером сюрреалистического стиля, хотя она была написана за десять лет до того, как движение было «основано» Андре Бретоном в 1924 году.

Первая мировая война положила конец этому этапу, но указала на начало ряда антихудожественных движений, таких как дадаизм, в том числе работы Марселя Дюшана и сюрреализм. Художественные арт-группы, такие как Де Стейл и Баухаус, выработали новые идеи о взаимосвязи искусства, архитектуры, дизайна и художественного образования.

Современное искусство в США начало активно развиваться после Арсенальной выставки в 1913 году и с помощью европейских художников, которые переехали в США во время Первой мировой войны.

Послевоенные годы 
Однако только после Второй мировой войны США стали новым центром художественных арт-движений. В 1950-х и 1960-х годах возникли абстрактный экспрессионизм, живопись цветового поля, концептуальное искусство группы искусство и язык, поп-арт, оптическое искусство, живопись жестких контуров, минимализм, лирическая абстракция, флуксус, хеппенинг, видео-арт, постминимализм, фотореализм и другие арт-движения. В конце 1960-х и 1970-х гг. искусство кантри, перформанс, концептуальное искусство и другие новые виды искусства привлекли внимание кураторов и критиков за счет более традиционных средств массовой информации. Широко стали распространяться большие инсталляции и перформанс.

К концу 1970-х годов, когда культурные критики заговорили о «закате живописи» (название провокационного эссе, написанного в 1981 году Дугласом Кримпом), новое медиаискусство само по себе стало категорией с растущим числом художников, экспериментирующих с технологиями, такими как видеоарт. Живопись приобрела новое значение в 1980-х и 1990-х годах, о чём свидетельствует рост неоэкспрессионизма и возрождение фигуративной живописи.

К концу XX века ряд художников и архитекторов начали сомневаться в идее «модерна» и перешли к созданию типично постмодернистских работ.

Течения и школы

XIX век 
 Романтизм — Франсиско Гойя, Уильям Тёрнер, Эжен Делакруа, Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге
 Реализм — Гюстав Курбе, Камиль Коро, Жан Франсуа Милле́, Роза Бонёр
 Маккьяйоли — Джованни Фаттори, Сильвестро Лега, Телемако Синьорини
 Пикториализм (фотография) — Джулия Маргарет Камерон, Оскар Густав Рейландер, Генри Пич Робинсон, Фрэнк Мидоу Сатклиф, Алвин Кобурн, Эдвард Стайхен, Альфред Стиглиц.
 Импрессионизм — Фредерик Базиль, Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камиль Писсарро
 Постимпрессионизм — Винсент Ван Гог, Поль Гоген и Поль Сезанн, Жорж Сёра, Поль Синьяк, Морис Дени, Поль Серюзье, Пьер Боннар, Тулуз-Лотрек
 Символизм — Гюстав Моро, Одилон Редон, Пюви де Шаванн, Эжен Каррьер, Обри Бердслей, Джордж Фредерик Уоттс, Яцек Мальчевский
 Наби (группа) — Морис Дени, Пьер Боннар, Поль Рансон, Аристид Майоль, Феликс Валлотон
 Модерн, ар-нуво — Поль Гоген, Густав Климт, Фернан Кнопф, Михаиль Врубель, Леон Бакст , Эдвард Мунк
 Пуантилизм — Жорж Сёра, Поль Синьяк, Анри Кросс, Люсьен Писсарро
 Дивизионизм — Гаэтано Превиати, Джузеппе Пеллицца да Вольпедо, Джованни Сегантини

Начало XX века 
 Абстракционизм — Франсис Пикабия, Василий Кандинский, Франтишек Купка, Робер Делоне, Леопольд Сюрваж, Пит Мондриан
 Фовизм — Андре Дерен, Анри Матисс, Морис де Вламинк, Жорж Брак, Кис ван Донген, Амедео Модильяни
 Экспрессионизм (Мост, Синий всадник) — Эрнст Людвиг Кирхнер, Василий Кандинский, Франц Марк, Эгон Шиле, Оскар Кокошка, Эмиль Нольде, Аксель Тёрнеман, Карл Шмидт-Роттлуфф, Макс Пехштайн,  Хаим Саутин, Эгон Шиле
 Футуризм — Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра, Джино Северини, Наталия Гончарова, Михаил Ларионов
 Кубизм — Пабло Пикассо, Жорж Брак, Жан Метцингер, Альберт Глейзес, Фернан Леже, Роберт Делоне, Анри Ле Фоконье, Марсель Дюшан, Жак Вийон, Фрэнсис Пикабиа, Хуан Грис
 Скульптура — Константин Бранкузи, Йожеф Чаки, Александр Архипенко, Раймонд Дюшан-Вийон, Жак Липшиц, Осип Цадкин, Анри Лоренс, Эли Надельман, Хаим Гросс, Хана Орлофф, Яков Эпштейн, Гюстав Миклош
 Орфизм — Робер Делоне, Соня Делоне, Франтишек Купка
 Супрематизм — Казимир Малевич, Александр Родченко, Эль Лисицкий
 Синхромизм — Стэнтон Макдональд-Райт, Морган Рассел
 Школа мусорных вёдер — Эдвард Хоппер, Джон Слоан, Джордж Лакс, Роберт Генри, Эверетт Шинн, Уильям Галкенс

Между Первой и Второй мировыми войнами 
 Дадаизм — Жан Арп, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Фрэнсис Пикабиа, Курт Швиттерс 
 Вортицизм — Уиндем Льюис
 Фигуративизм — Анри Матисс, Пьер Боннард
 Де Стейл — Тео ван Дусбург, Пит Мондриан
 Супрематизм — Казимир Малевич, Ольга Розанова, Любовь Попова, Иван Клюн, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Николай Суетин, Иван Пуни, Нина Генке, Александр Древин, Александр Родченко
 Конструктивизм — Наум Габо, Густав Клутзис, Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Вадим Меллер, Александр Родченко, Владимир Татлин
 Баухауз — Василий Кандинский, Пауль Клее, Йозеф Альберс, Ласло Мохой-Надь, Лионель Файнингер, Йоханнес Иттен, Оскар Шлеммер, Герхард Маркс, Юст Шмидт, Гунта Штольц
 Новое ви́дение (New Vision) — Мохой-Надь, Ман Рэй, Александр Родченко, Альбер Ренгер-Патч
 Метафизическая живопись — Джорджо де Кирико, Карло Карра, Джорджо Моранди
 Сюрреализм — Марк Шагал, Рене Магритт, Жан Арп, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Джорджо де Кирико, Андре Массона, Жоан Миро
 Новая вещественность — Макс Бекман, Отто Дикс, Георг Гросс, Кристиан Шад
 Группа F/64 — Ансель Адамс, Эдвард Вестон, Имоджен Каннингем
 Американский модернизм — Стюарт Дэвис, Марсден Хартли, Джорджия О’Кифф
 Шотландские Колористы — Фрэнсис Каделл, Сэмюэл Пепло, Джордж Хантер, Джон Дункан Фергюссон
 Прецизионизм — Чарльз Шилер, Чарльз Демут
 Скульптура — Александр Колдер, Альберто Джакометти, Гастон Лашез, Генри Мур, Пабло Пикассо, Хулио Гонсалес

После Второй мировой войны 
 Фигуративизм — Бернар Бюффе, Жан Карзу, Морис Буатель, Даниэль Дю Жанере, Клод-Макс Лочу
 Скульптура — Генри Мур, Дэвид Смит, Тони Смит, Александр Колдер, Исаму Ногучи, Альберто Джакометти, сэр Энтони Каро, Жан Дюбюффе, Исаак Виткин, Рене Иче, Марино Марини, Луиза Невельсон, Альберт Врана
 Абстрактный экспрессионизм — Виллем де Кунинг, Джексон Поллок, Ханс Хофманн, Франц Клайн, Роберт Мазервелл, Ли Краснер, Джоан Митчелл
 Американские абстрактные художники — Илья Болотовский, Ибрам Лассау, Эд Рейнхардт, Джозеф Альберс, Бургойн Дилер
 Ар брют — Фердинан Шеваль, Фридрих Шрёдер-Зонненштерн, Адольф Вёльфли, Алоиза (Алоиза Корбаз), Огюстен Лесаж, Луи Сутер, Генри Дарджер, Мадж Гилл
 Арте повера — Яннис Коунеллис, Лучиано Фабро, Марио Мерц, Пьеро Мандзони, Алигьеро Боэтти, Микеланджело Пистолетто, Джулио Паолини, Джованни Ансельмо, Джузеппе Пеноне, Пино Паскали
 Живопись цветового поля — Барнетт Ньюман, Марк Ротко, Адольф Готлиб, Сэм Фрэнсис, Моррис Луис, Кеннет Ноланд, Джулс Олицки, Элен Франкенталер
 Ташизм — Жан Дюбюффе, Пьер Сулаж, Ханс Хартунг, Людвиг Мерварт
 КОБРА — Пьер Алешинский, Карел Аппел, Асгер Йорн
 Де-коллаж — Вольф Востелл, Миммо Ротелла
 Неодадаизм (Нео-дада) — Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс, Джон Чемберлен, Джозеф Бойс, Ли Бонтекоу, Эдуард Кинхольц
 Фигуративный экспрессионизм — Ларри Риверс, Грейс Хартиган, Элейн де Кунинг, Роберт Де Ниро-старший, Лестер Джонсон, Джордж МакНил, Эрл М. Пилгрим, Ян Мюллер, Роберт Бошамп, Боб Томпсон
 Флуксус — Йозеф Бойс, Нам Джун Пайк, Джордж Мачюнас, Терри Райли, Джон Кейдж, Карлхайнц Штокхаузен, Йонас Мекас, Ла Монте Янг, Йоко Оно
 Хеппенинг — Аллан Капроу, Джим Дайн, Клас Ольденбург, Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Нам Джун Пайк, Шарлотта Мурман, Роберт Уитмен, Йоко Оно
 Доу эль Сет — движение, основанное в Барселоне поэтом / художником Джоан Броссой — Антони Тапиес
 Grupo El Paso — основанная в Мадриде художниками Антонио Саура, Пабло Серрано
 Геометрическая абстракция — Василий Кандинский, Казимир Малевич, Надир Афонсу, Манлио Ро, Марио Радиче, Мино Ардженто
 Живопись жёстких контуров — Эльсуорт Келли, Кеннет Ноланд, Джон Маклафлин, Фрэнк Стелла, Эл Хелд, Рональд Дэвис
 Кинетическое искусство — Александр Колдер, Джордж Рики, Наум Габо, Виктор Вазарель
 Ленд-арт — Христо, Ричард Лонг, Роберт Смитсон, Майкл Хайзер
 Автоматисты — Клод Говрё, Жан-Поль Риопелль, Пьер Говро, Фернан Ледук, Жан-Поль Муссо, Марсель Феррон
 Минимализм — Сол Левитт, Дональд Джадд, Дэн Флавин, Ричард Серра, Агнес Мартин
 Постминимализм — Ева Гессе, Брюс Науман, Линда Бенглис
 Лирическая абстракция — Ронни Ландфилд, Сэм Гиллиам, Ларри Зокс, Дэн Кристенсен, Натвар Бхавсар, Ларри Пунс
 Неофигуративизм — Фернандо Ботеро, Антонио Берни
 Неоэкспрессионизм — Георг Базелитц, Ансельм Кифер, Йорг Иммендорфф, Жан-Мишель Баския
 Трансавангард — Франческо Клементе, Миммо Паладино, Сандро Чиа, Энцо Кучи
 Свободная фигуративность — Эрве Ди Роза, Франсуа Буаронд, Роберт Комбас
 Новый реализм — Ив Клейн, Пьер Рестани, Арман
 Оптическое искусство — Виктор Вазарели, Бриджит Райли, Ричард Анушкевич, Джеффри Стил
 Фотореализм — Одри Флэк, Чак Клоуз, Дуэйн Хэнсон, Ричард Эстес, Малкольм Морли
 Поп-арт — Ричард Гамильтон, Роберт Индиана, Джаспер Джонс, Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, Энди Уорхол, Эд Руша, Дэвид Хокни
 Послевоенный европейский фигуративизм — Лукиан Фрейд, Фрэнсис Бэкон, Франк Ауэрбах, Герхард Рихтер
 Новая европейская живопись — Люк Туйманс, Марлен Дюма, Нео Раух, Браха Эттингер, Микаэль Борреманс, Крис Офили
 Живопись фигурного холста — Фрэнк Стелла, Кеннет Ноланд, Рон Дэвис, Роберт Мангольд.
 Советское изобразительное искусство — Александр Дейнека, Александр Герасимов, Илья Кабаков, Комар и Меламид, Александр Жданов, Леонид Соков
 Спациализм — Лучо Фонтана
 Дюссельдорфская школа фотографии — Андреас Гурски, Кандида Хефер, Томас Штрут, Йорг Сассе, Аксель Хютте, Эльгер Эссер.
 Видео-арт — Нам Джун Пайк, Вольф Востелл, Джозеф Бойс, Билл Виола
 Виженари арт — Эрнст Фукс, Поль Лаффоли, Майкл Боуэн

Крупнейшие выставки и музеи изобразительного искусства

Бельгия 
 Музей современного искусства (SMAK), Гент

Бразилия 
 Museu de Arte de São Paulo, Сан-Паулу
 Музей современного искусства в Сан-Паулу, Сан-Паулу
 MAM/RJ, Рио-де-Жанейро
 MAM/BA, Сальвадор

Великобритания 
 :en:Estorick Collection of Modern Italian Art, Лондон
 Галерея Саатчи, Лондон
 Британская галерея Тейт, Лондон
 Галерея Тейт Ливерпуль
 Современная галерея Тейт, Лондон
 Тейт Сент-Айвс

Германия 
 documenta, Кассель, выставка проходит каждые пять лет
 Музей Людвига, Кёльн
 Пинакотека современности, Мюнхен

Индия 
 :en:National Gallery of Modern Art — Нью-Дели,
 :en:National Gallery of Modern Art — Мумбай,
 :en:National Gallery of Modern Art — Бангалор,

Испания 
 Музей современного искусства (Барселона), Барселона
 Центр искусств королевы Софии, Мадрид
 Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид
 :en:Institut Valencià d'Art Modern, Валенсия
 Атлантический центр современного искусства, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария

Иран 
 Тегеранский музей современного искусства, Тегеран

Италия 
 Венецианская биеннале, Венеция
 Римский музей современного искусства (MACRO)
 Национальный музей искусств XXI века, Рим (MAXXI)
 Выставочный дворец (Рим)
 Национальная галерея современного искусства (Рим)
 Палаццо Питти, Флоренция

Катар 
 Матхаф: Арабский музей современного искусства, Доха

Колумбия 
 Музей современного искусства, Богота

Мексика 
 Музей современного искусства (Мехико), Мехико

Нидерланды 
 Музей Винсента Ван Гога, Амстердам
 Городской музей (Амстердам), Амстердам

Норвегия 
 Музей современного искусства Аструп-Фернли, Осло
 Центр искусств Хени-Унстад, Осло

Румыния 
 National Museum of Contemporary Art, Бухарест

Россия 
 Эрмитаж, Санкт-Петербург
 Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Москва
 Государственная Третьяковская галерея, Москва
 Мультимедиа Арт Музей (МАММ), Москва
 Музей современного искусства «Гараж», Москва

Сербия 
 Музей современного искусства (Белград), Белград

Тайвань 
 :en:Asia Museum of Modern Art, Тайчжун

США 
 Нью-Йоркский музей современного искусства (MOMA)
 Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало
 Чикагский институт искусств, Чикаго
 Музей Соломона Гуггенхейма, Нью-Йорк, и Венеция
 Музей искусств Хай, Атланта
 Музей искусств округа Лос-Анджелес, Музей искусств округа Лос-Анджелес
 :en:McNay Art Museum, Сан-Антонио
 :en:Menil Collection, Хьюстон
 Музей изящных искусств (Бостон), Бостон
 Нью-Йоркский музей современного искусства, Нью-Йорк
 Музей современного искусства Сан-Франциско (SFMOMA), Сан-Франциско
 The Baker Museum, Неаполь, Флорида
 Центр искусств Уокера, Миннеаполис
 Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк

Финляндия 
 Музей современного искусства Киасма, Хельсинки
 Музей Атенеум, Хельсинки
 EMMA, Эспоо

Франция 
 Музей современного искусства метрополии Лилля, Villeneuve d'Ascq
 Музей Орсе, Париж
 Музей современного искусства (Париж), Париж
 Государственный музей современного искусства (Париж), Париж
 Музей Пикассо (Париж), Париж
 Museum of Modern and Contemporary Art, Страсбург
 Музей Пикассо (Париж)

Хорватия 
 :en:Ivan Meštrović Gallery, Сплит (город)
 Современная галерея (Загреб)
 Музей современного искусства (Загреб)

Швеция 
 Музей современного искусства (Стокгольм), Стокгольм

Эквадор 
 :en:Museo Antropologico y de Arte Contemporaneo, Гуаякиль
 :en:La Capilla del Hombre, Кито

См. также 
 Модерн
 Модернизм в музыке
 Постмодернизм
 Эпоха модерна
 Архитектурный модернизм

Примечания

Литература 

 Arnason, H. Harvard. 1998. History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography. Fourth Edition, rev. by Marla F. Prather, after the third edition, revised by Daniel Wheeler. New York: Harry N. Abrams, Inc. ISBN 0-8109-3439-6; Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. ISBN 0-13-183313-8; London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-23757-3 [Fifth edition, revised by Peter Kalb, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall; London: Pearson/Prentice Hall, 2004. ISBN 0-13-184069-X]
 Atkins, Robert. 1990. Artspeak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords. New York: Abbeville Press. ISBN 1-55859-127-3
 Cahoone, Lawrence E. 1996. From Modernism to Postmodernism: An Anthology. Cambridge, Mass: Blackwell. ISBN 1-55786-603-1
 Cogniat, Raymond. 1975. Pissarro. New York: Crown. ISBN 0-517-52477-5.
 Corinth, Lovis, Peter-Klaus Schuster, Lothar Brauner, Christoph Vitali, and Barbara Butts. 1996. Lovis Corinth. Munich and New York: Prestel. ISBN 3-7913-1682-6
 Frascina, Francis, and Charles Harrison (eds.) 1982. Modern Art and Modernism: A Critical Anthology. Published in association with The Open University. London: Harper and Row, Ltd. Reprinted, London: Paul Chapman Publishing, Ltd.
 Frazier, Nancy. 2001. The Penguin Concise Dictionary of Art History. New York: Penguin Books. ISBN 0-14-051420-1
 Gombrich, E. H. 1958. The Story of Art. London: Phaidon. 
 Mullins, Charlotte. 2006. Painting People: Figure Painting Today. New York: D.A.P. ISBN 978-1-933045-38-2
 Adams, Hugh. 1979. Modern Painting. [Oxford]: Phaidon Press. ISBN 0-7148-1984-0 (cloth) ISBN 0-7148-1920-4 (pbk)
 Childs, Peter. 2000. Modernism. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-19647-7 (cloth) ISBN 0-415-19648-5 (pbk)
 Crouch, Christopher. 2000. Modernism in Art Design and Architecture. New York: St. Martins Press. ISBN 0-312-21830-3 (cloth) ISBN 0-312-21832-X (pbk)
 Dempsey, Amy. 2002. Art in the Modern Era: A Guide to Schools and Movements. New York: Harry A. Abrams. ISBN 0-8109-4172-4
 Hunter, Sam, John Jacobus, and Daniel Wheeler. 2004. Modern Art. Revised and Updated 3rd Edition. New York: The Vendome Press [Pearson/Prentice Hall]. ISBN 0-13-189565-6 (cloth) 0-13-150519-X (pbk)
 Kolocotroni, Vassiliki, Jane Goldman, and Olga Taxidou (eds.). 1998. Modernism: An Anthology of Sources and Documents. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-45073-2 (cloth) ISBN 0-226-45074-0 (pbk)
 Ozenfant, Amédée. 1952. Foundations of Modern Art. New York: Dover Publications. 
 Read, Herbert and Benedict. 1975. A Concise History of Modern Painting. Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-20141-1
 Кризис безобразия. От кубизма к поп-арт. — М.: Искусство, 1968. — 201 с.

Ссылки 

 Модернизм: архитектура и архитекторы модернизма
 Лифшиц М. А. Модернизм
 Романтики как предтечи модернизма

Изобразительное искусство XIX века
Изобразительное искусство XX века